Адаписообразные () — группа ранних вымерших приматов. Были распространены по всему Северному полушарию, на юге достигая северной Африки и тропической Азии. Самые ранние ископаемые остатки датируются эпохой эоцена, позднейшие — эпохой миоцена. Некоторые представители напоминали современных лемуров.

Известны только по ископаемым остаткам, поэтому неясно, была ли это группа монофилетической или парафилетической. В виде клады рассматривается совместно с группой мокроносых обезьян, что сближает их с современными лемурами более, чем с современными сухоносыми обезьянами.

В 2009 году биологи, описавшие новый род Darwinius, поместил его в состав таксона Adapoidea, группы ранних приматов, рассматриваемой как связующее звено между сухоносыми и мокроносыми обезьянами. Однако последующий анализ ископаемых остатков приматов рода Darwinius показал, что они, как и другие представители группы Adapiformes должны рассматриваться в составе подотряда мокроносых.

Классификация 
34 рода в 4 семействах.

 Роды incertae sedis
 Род Muangthanhinius
 Род Lushius Chow, 1961
 Род Djebelemur
 Род Omanodon
 Род Shizarodon
 Семейство Notharctidae
 Подсемейство Cercamoniinae
 Род Anchomomys
 Род Buxella
 Род Darwinius
 Род Donrussellia
 Род Europolemur
 Род Mahgarita
 Род Panobius
 Род Periconodon
 Род Pronycticebus
 Подсемейство Notharctinae
 Род Cantius
 Род Copelemur
 Род Hesperolemur
 Род Notharctus
 Род Pelycodus
 Род Smilodectes
 Семейство Sivaladapidae
 Род Guangxilemur
 Род Hoanghonius
 Род Indraloris
 Род Kyitchaungia
 Род Paukkaungia
 Род Rencunius
 Род Siamoadapis
 Род Sinoadapis
 Род Sivaladapis
 Род Wailekia
 Семейство Adapidae
 Род Adapis
 Род Adapoides
 Род Afradapis
 Род Leptadapis
 Род Godinotia
 Семейство Asiadapidae
 Род Asiadapis
 Род Marcgodinotius

Кладограмма

Примечания

Литература 
 Beard, K. C., L. Marivaux, S. T. Tun, A. N. Soe, Y. Chaimanee, W. Htoon, B. Marandat, H. H. Aung, and J.-J. Jaeger. 2007. New silvaladapid primates from the Eocene Ponduang Formation of Myanmar and the anthropoid status of Amphipithecidae. Bulletin of Carnegie Museum of Natural History, 39:57—65.

Ссылки 
 

†
Вымершие приматы